USS Henley je bilo ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Henley (DD-39)
 USS Henley (DD-391) 
 USS Henley (DD-762)

Henley